Die Abkürzung ASIO steht für:
 Australian Security Intelligence Organization, ein australischer Geheimdienst
 Audio Stream Input/Output, ein Audiotransfer-Protokoll des Software-Unternehmens Steinberg
 Association Suisse pour l'Implantologie Orale, die Schweizerische Gesellschaft für orale Implantologie
 asynchronous I/O als selbständige Schnittstelle oder Teil der Boost-Bibliothek

Asio steht für:
 Ohreulen, wissenschaftlicher Name der Gattung
 ein Dorf und Aldeia im Suco Parami (Osttimor), siehe Parami (Atsabe)

ASIO